Премия «Независимый дух» лучшему режиссёру — престижная кинопремия, вручающаяся с 1985 года за лучшую режиссёрскую работу независимого фильма. Текущим обладателем награды является Мэгги Джилленхол («Незнакомая дочь»).

Рекордсменами по количеству побед являются Джоэл Коэн, Александр Пэйн, Энг Ли и Барри Дженкинс (две), по количеству номинаций — Тодд Хейнс и Гас Ван Сент (пять).

Победители и номинанты

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

Ссылки 
 Официальный сайт премии

Независимый дух
Премии за режиссуру